Stisted ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Stisted (1909–1962), britischer Autorennfahrer
 Henry William Stisted (1817–1875), britischer Offizier, Vizegouverneur von Ontario